Посёлок Биокомбината — населённый пункт в городском округе Лосино-Петровский Московской области России.  

Население —  чел. ().

В посёлке расположен территориальный отдел Анискинский в рамках администрации городского округа.

География 
Расположен в 22 км к северо-востоку от Москвы на реке Клязьме (5 км от г. Щёлково) и на Щёлковском шоссе, между селом Анискино и посёлком Юность.

Население

Название 
Перемены названия в XX веке — сельцо Кашинцево — Кашинцевская ферма — Кашинцевская противочумная фабрика — Кашинцевская биофабрика — Щелковская биофабрика — Щелковский биокомбинат — поселок Биокомбината. Старое название сохранилось только в имени Кашинцевского почтового отделения.

История 
Посёлок возник на месте сельца Кашинцево, которое вместе с соседними Городищами в дореволюционные времена принадлежало владельцу суконных фабрик Сергею Ивановичу Четверикову.

Первое упоминание — как «пустошь Кашинцово из порозжих земель Степана Погожева» в книгах Письма и меры Кошелева стана Московского уезда 1576-78 г. Происхождение названия — как и названия немалой части подмосковных селений название — от предыдущих владельцев Кашинцевых-Кашинцовых, ветви тверских бояр Бороздиных (прозвище одного из них кашинец от тверского города Кашин).
Это небольшое сельцо было типа дачного поместья служилых дворян в Москве, при изменении места службы оно поступало к следующим владельцам.

Наиболее известные владельцы — Аргамаковы (18-й век), Четвериковы (конец XIX и начало XX века)
Возможные владельцы — на картах середины XIX века сельцо обозначено как Дом г-га Кашинцева (в это время в Москве служил Кашинцев Николай Алексеевич и его брат художник).

С 1930 года в усадьбе Кашинцево начала свою работу противочумная станция, вырабатывающая вакцину против чумы.

В 1994—2006 годах посёлок Биокомбината был центром Анискинского сельского округа.

В 2006—2018 годах являлся административным центром упразднённого сельского поселения Анискинское Щёлковского муниципального района.

С 23 мая 2018 года входит в состав городского округа Лосино-Петровский.

Инфраструктура 
Многоэтажный комплекс «Дом солнца» ЖК "Клязьминская Высота", ЖК "Кашинцево", несколько многоэтажных домов постройки 1970—80-х годов, наряду с двухэтажными домами 1950-х годов, формируют общий облик посёлка, присущий именно посёлку городского типа.

В посёлке есть средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада (один из них коррекционного типа), музыкальная школа, библиотека, детская и взрослая поликлиники, больница, подстанция Скорой помощи, 5 аптек. Также в посёлке работают детский магазин, 3 цветочных магазина, 2 кафе, продуктовые магазины («Продскладъ», «Верный», «Супермаркет», «Пятёрочка», «Магнит»), рынок, банк («Сбербанк»).

Примечания 

Населённые пункты городского округа Лосино-Петровский